Турнір з керлінгу серед змішаних пар на зимових Олімпійських іграх 2022 триватиме з 2 до 8 лютого в Пекінському національному плавальному комплексі
. На відбірковому етапі 10 збірних гратимуть одна з одною за коловою системою. Чотири перші збірні потраплять до плей-оф за олімпійською системою, де розіграють медалі. Це буде другий за ліком турнір з керлінгу серед змішаних пар на зимових Олімпійських іграх.

Кваліфікація 

На Олімпійські ігри кваліфікувалися збірні, що посіли перші сім місць на Чемпіонат світу з керлінгу серед змішаних пар 2021, а також господарі китайці. Останні дві збірні відібралися через  Олімпійські кваліфікаційні змагання 2021.

Збірні 
Збірні мають по одному гравцеві та гравчині, що кидають бити, один(одна) з них кидає бити №1 і №5, а інший(інша) - №2, №3 and №4.

Підсумкова таблиця колового турніру

Результати колового турніру 
Вказано китайський стандартний час (UTC+8).

1-ша сесія 
Середа, 2 лютого, 20:05

2-га сесія 
Четвер, 3 лютого, 9:05

3-тя сесія 
Четвер, 3 лютого, 14:05

4-та сесія 
Четвер, 3 лютого, 20:05

5-та сесія 
П'ятниця, 4 лютого, 8:35

6-та сесія 
П'ятниця, 4 лютого, 13:35

7-ма сесія 
Субота, 5 лютого, 9:05

8-ма сесія 
Субота, 5 лютого, 14:05

9-та сесія 
Субота, 5 лютого, 20:05

10-та сесія 
Неділя, 6 лютого, 9:05

11-та сесія 
Неділя, 6 лютого, 14:05

12-та сесія 
Неділя, 6 лютого, 20:05

13-та сесія 
Понеділок, 7 лютого, 9:05

Плейоф

Півфінали 
Понеділок, 7 лютого, 20:05

Матч за бронзові медалі 
Вівторок, 8 лютого, 14:05

Фінал 
Вівторок, 8 лютого, 20:05

Остаточний розподіл місць

Примітки 

змішані пари